Dammartin (Jura), voormalige gemeente
 Dammartin-en-Goële, Seine-et-Marne
 het middeleeuwse graafschap Dammartin
 Dammartin-en-Serve, Yvelines
 Dammartin-Marpain, Jura
 Dammartin-les-Templiers, Doubs
 Dammartin-sur-Meuse, Haute-Marne
 Dammartin-sur-Tigeaux, Seine-et-Marne